Szolc ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Szolc (* 1966), polnischer Fußballspieler
 Izabela Szolc (* 1978), polnische Autorin und Journalistin
 Stefan Szolc-Rogoziński (1861–1896), polnischer Afrikaforscher